Avid steht für:
 Avid Technology, US-amerikanisches Informationstechnikunternehmen
 US-amerikanischer Hersteller von Bremssystemen, siehe SRAM (Unternehmen) #Geschichte
 AVid*, deutsche Rockband